DoppelgängeR (Доппельгангер) — российский постпанк-коллектив. Группа образовалась в 1994 году в Москве. В дискографии у DoppelgangeR девять полноформатных альбомов.

Начиная с 2006 года, группа вела активную туровую деятельность в Европе. Группа выступала на таких фестивалях как Lumous Gothic Festival (Финляндия), Creeper Fest (Литва), Raven Fest (Россия), Castle Party Festival (Польша), DeathCave (Россия), Wave-Gotik-Treffen (Германия).

Своим участием поддерживали концерты коллективов, подписанных на лейбл The Graveyard Scene (Швейцария) и концерты финских готик-рокеров Two Witches. Релиз-вечеринки альбомов группы проходили в Великобритании и Финляндии. Группа делила сцену с Zombina & The Skeletones, Ultranoir, Cinema Strange, All Gone Dead, Miguel And The Living Dead, Voices Of Masada, Clan Of Xymox, Faith And The Muse, Christ vs. Warhol, Wieze Fabryk, The Proof, Inca Babies, Frank the Baptist, The March Violets, Twisted Nerve, Ghosts Of Dawn.  

«Концертов за столько лет было сыграно много. Каждый концерт чем-то запоминается. На Castle party в Польше у нас была крутая гримерка, в одной из комнат замка 13 века, со старинной мебелью и прекрасным видом из окна. На Wave-Gotik-Treffen бала безупречная организация, я, наверное, пока что больше нигде такой не встречал. С выступления там запомнилось, что многие музыканты пришли послушать нашу музыку: из The March Violets, из Two Witches, из Frank The Baptist. Frank The Baptist выступали сразу после нас, и вокалист со сцены про DoppelgangeR приятных слов наговорил. В Литве на Creeper Fest было вообще феерично:) Весь фестиваль мы тусовались и хулиганили с группой All Gone Dead, с DJ Death из Англии и Лукасом Лантьером из Cinema Strange и вокалистом из Miguel and the Living Dead».

Фотография Black CaT (гитаристки группы) была напечатана на обложке пятой книги Мика Мёрсера о готической субкультуре "Music To Die For".

Дискография

Альбомы 
 1995 — «Doppelganger»
 1996 — «Serpent's Land»
 2003 — «...Desire Lost Forever?»
 2005 — «Dancing»
 2006 — «Saturnian Rings»
 2008 — «12 Steps To Inhumanity»
 2010 — «Voyage Of The Homeless Spies»
 2013 — «Whispers Behind The Heaven Trees»
 2017 — «Candylights»
 2019 — "Gathering of Old Things" (юбилейный сборник песен к 25-ти летию)

Мини-альбомы 
 2013— «Widow»

DVD 
2007 — «Creeper Fest-1. Butleg»

Прочее 
2009 «15 Years» (бокс-сет)

2013 «Whispers Behind The Heaven Trees» (книга)

См. также 
Допельгангер

Примечания

Ссылки 

Рок-группы России
Группы готик-рока
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году